cavok steht für:

 cavok (Software), eine Digital-Asset-Management-Software
 Cavok Airlines, ukrainische Frachtfluggesellschaft 

CAVOK steht als Abkürzung für:
 CAVOK, die Luftfahrt-Wetterbeschreibung

Cavok